Die Bobby Bourn Memorial Players Championship 2003 war ein von der Professional Darts Corporation (PDC) ausgerichtetes Dartturnier, das am 26. Juli 2003 in den Winter Gardens von Blackpool stattfand und den Anstoß für die im Folgejahr eingeführten Players Championships gab. Im Finale besiegte der englische Vizeweltmeister Phil Taylor den amtierenden Weltmeister John Part aus Kanada mit 7:2.

Hintergrund 
Zu Ehren des verstorbenen Funktionärs Bobby Bourn richtete die PDC im Juli 2003 – am gleichen Ort und in der Vorwoche des World Matchplay – zum ersten Mal die Bobby Bourn Memorial Players Championship in den Winter Gardens im englischen Blackpool aus. Aufgrund des hohen Preisgeldes und der guten Organisation wurde das Turnier zu einem großen Erfolg. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die PDC-Ranglistenturniere über das Kalenderjahr verstreut gewesen und wurden von verschiedenen Organisatoren ausgerichtet, die Bobby Bourn Memorial Players Championship bildete den Auftakt in eine neue Ära in der Geschichte des Darts. Fortan wurden Turniere, deren Organisation und Festsetzung des Preisgeldes mit zunehmender Häufigkeit von der PDC selbst in die Hand genommen. Im folgenden Kalenderjahr fanden im Rahmen der Players Championships bereits fünf Turniere statt, die ein Bestandteil der PDC Pro Tour waren.

Preisgelder 
Insgesamt wurden Preisgelder in Höhe von £ 12.000 ausgeschüttet.

Turnierplan

Erste Runde 
Folgende Spieler scheiterten in der ersten Runde der Bobby Bourn Memorial Players Championship:

Zweite Runde bis Finale

Weblinks 
 Bobby Bourn Memorial Players Championship 2003 in der Datenbank mastercaller.com, abgerufen am 22. Juli 2020.
 Bobby Bourn Memorial Players Championship 2003 in der Datenbank dartsdatabase.co.uk, abgerufen am 22. Juli 2020.

Dartwettbewerb in Blackpool
Dartveranstaltung 2003